Пльзень-юг () — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики. Административный центр — город Пльзень (в состав района не входит). Площадь — 990,04 км²., население составляет 61 923 человека. В районе насчитывается 90 муниципалитетов, из которых 7 — города.

География 
Расположен на востоке края. Граничит с районами Пльзень-город, Пльзень-север, Клатови и Рокицани Пльзенского края; Пршибрам Среднечешского края и с южночешским Страконице.

Города и население 
Данные на 2009 год:

Город Стари-Пльзенец является частью района Пльзень-город с 2007 года; до этого он входил в состав района Пльзень-юг.

Средняя плотность — 62,55 чел./км²; 47,06 % населения живёт в городах.

Ссылки 
 Данные МВД ЧР

Районы Пльзенского края